

Patronymes 

 Ahdaf Soueif (1950-), intellectuelle et une femme de lettres égyptienne ;
  (1962-), évêque à Chypre ;
 Laila Soueif (1956-), professeur d'université, militante politique égyptienne et mère du blogueur Alaa Abdel Fattah ;
 Salma Soueif, membre de l'équipe d'Égypte aux Jeux olympiques d'été de 2008 en fleuret par équipes.

Toponymes 
 Beni Soueif, ville égyptienne ;